Condado de Douglas (Colorado)
 Condado de Douglas (Dakota do Sul)
 Condado de Douglas (Geórgia)
 Condado de Douglas (Illinois)
 Condado de Douglas (Kansas)
 Condado de Douglas (Minnesota)
 Condado de Douglas (Missouri)
 Condado de Douglas (Nebraska)
 Condado de Douglas (Nevada)
 Condado de Douglas (Oregon)
 Condado de Douglas (Washington)
 Condado de Douglas (Wisconsin)

Desambiguações de topônimos